Baufeld ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Baufeld (* 1933), deutsche Germanistin, Philologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Überbaubare Grundstücksfläche